Оттон Брауншвейгский () — имя ряда правителей из Брауншвейгского дома:

 Оттон IV (император Священной Римской империи) (1175/1176 — 19 мая 1218) — римский король с 9 июня 1198, император Священной Римской империи с 4 октября 1209 по 5 июля 1215
 Оттон I (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (1204 — 9 июня 1252) — герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1235
 Оттон II (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (ок. 1266 — 10 апреля 1330) — герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1277
 Оттон III (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (ок. 1296 — 19 августа 1352) — герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1330
 Оттон IV (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (ум. 1446) — герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1434
 Оттон V (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (после 1418 — 1471) — герцог Брауншвейг-Люнебурга с 1464
 Оттон Добрый (герцог Брауншвейг-Гёттингена) (25 марта 1290 — 30 августа 1344) — герцог Брауншвейг-Гёттингена с 1318
 Оттон Злой (герцог Брауншвейг-Гёттингена) (ок. 1340 — 30 августа 1394) — герцог Брауншвейг-Гёттингена с 1366
 Оттон Одноглазый (герцог Брауншвейг-Гёттингена) (ок. 1380 — 1463) — герцог Брауншвейг-Гёттингена с 1394
 Оттон Брауншвейгский (князь Тарентский) (1320 — 1 декабря 1398) — князь Таренто и граф Ачерры с 1383
 Оттон I (герцог Брауншвейг-Харбурга) (24 августа 1495 — 11 августа 1549) — герцог Брауншвейг-Люнебурга в 1520—1527, герцог Брауншвейг-Люнебург-Харбурга с 1527
 Оттон II (герцог Брауншвейг-Харбурга) (25 сентября 1528 — 26 октября 1603) — герцог Брауншвейг-Люнебург-Харбурга с 1549
 Оттон III (герцог Брауншвейг-Харбурга) (20 марта 1572 — 4 августа 1641) — герцог Брауншвейг-Люнебург-Харбурга с 1549
 Оттон Брауншвейгский (архиепископ Бремена) (ум. 30 июня 1406) — епископ Вердена с 1385, архиепископ Бремена с 1395